Een verkeersweg:
 A83 (Frankrijk)
 A83 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code A83 (Stauntongambiet)